«With Me» — R&B сингл американской группы Destiny’s Child, представленный в их дебютном студийном альбоме Destiny’s Child (1998). Песня написана Жерменом Дюпри и Мануэлем Силом-младшим и получила позитивные отзывы критиков. Как заявили участницы, «With Me» задумывалась как ответ на песню Ашера «U Make Me Wanna». Не была включена в сборник лучших хитов Destiny’s Child Number 1’s.

Клип 
В клипе Бейонсе играет роль русалки, ЛаТавиа играет джинна в оранжевой комнате, Келли — великанша в ночном городе. ЛеТоя — «женщина-паук», крадущаяся по паутине из металлических цепочек. Жермен Дюпри так же участвует в клипе, наблюдая за девушками.

Успех сингла 
Сингл появился в Чарте Синглов Великобритании 11 июля 1998 года на 19 позиции.

Список композиций

European Maxi Single/UK Single Part 1 

COL 665754 2
 «With Me» (Part 1) (featuring JD) — 3:27
 «With Me» (Part 2) (featuring Master P) — 4:14
 «With Me» (Part 1) (Instrumental) — 3:28
 «Second Nature» — 5:09

UK Single Part 2 

 «With Me» (Full Crew Radio Version)
 «With Me» (Full Crew Revocaled Radio Version)
 «With Me» (Full Crew Main Mix W/Rap)
 «With Me» (Full Crew Main Mix No Rap)

US Single Promo 
 
 «With Me Part 2» — featuring Master P — Radio Edit 3:36
 «With Me Part 2» — featuring Master P — No Rap 2:39
 «With Me Part 1» — featuring JD — Album Version 3:27
 «With Me Part 3» — featuring Full Crew — UK Mix Radio Edit 3:53
 «With Me Part 3» — featuring Full Crew — UK Mix With Rap 4:03
 «With Me Part 2» — featuring Master P — Instrumental 4:14
 «With Me Part 4» — featuring Full Crew — Instrumental 4:03
 «With Me Part 2» — Callout Hook #1 0:10
 «With Me Part 2» — Callout Hook #2 0:05
 «With Me Part 3» — Callout Hook 0:10
 «With Me Part 3» — Callout Hook 0:05

Форматы и ремиксы 
 With Me Part 1 (Instrumental)
 With Me Part 2 (Instrumental)
 With Me Part 2 (No Rap)
 With Me Part 2 (Radio Edit) (feat. Master P)
 With Me Part 3 ('With Me' Full Crew Radio Version)
 With Me Part 3 ('With Me' Full Crew Revocaled Radio Version)
 With Me Part 4 ('With Me' Full Crew Main Mix No Rap)
 With Me Part 4 ('With Me' Full Crew Main Mix With Rap)
 With Me Part 4 ('With Me' Full Crew Main Mix No Rap — Instrumental)
 With Me Part 5 ('With Me' UK Mix With Rap) (feat. Full Crew)
 With Me Part 5 ('With Me' UK Mix Radio Edit) (feat. Full Crew)

Чарты

Примечания 

Синглы Destiny's Child